Лазаро Карденас дел Рио има више значења:

 Лазаро Карденас дел Рио, Куатро Вијентос (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лазаро Карденас дел Рио (Лас Росас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лазаро Карденас дел Рио (Сабаниља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лазаро Карденас дел Рио, Ел Органо (Коавајана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лазаро Карденас дел Рио (Пахапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лазаро Карденас дел Рио (Нанчитал де Лазаро Карденас дел Рио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику